Чемпіонат Швейцарії з хокею 1970 — 59-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). Чемпіонат пройшов за торішньою формулою, команди зіграли між собою по 2 матчі. За підсумками першого етапу п'ятірка найкращих розіграли медалі, чемпіоном став «Ла Шо-де-Фон» (3 титул). Трійка найгірших розіграли «зайвого», НЛА покинув СК «Берн», який вибув до НЛБ.

Підсумкова таблиця (1 етап)

Підсумкова таблиця (фінальний раунд) 

Б* — означають бонуси за підсумками першого етапу.

Втішний раунд 

Б* — означають бонуси за підсумками першого етапу.

Найкращі бомбардири 
Бруно Віттвер (ХК «Лангнау») — 44 очка (28+16)
Мішель Тюрле («Ла Шо-де-Фон») - 34 очка (27+7)
Улі Лютхі  (ХК «Клотен») - 30 очок (23+7)
Урс Лотт  (ХК «Клотен») - 30 очок (20+10)

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1970 у швейцарському спорті